Euromoia är ett släkte av fjärilar. Euromoia ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattflyn
Euromoia